Miikka Kiprusoff (ur. 26 października 1976 w Turku) – fiński hokeista, reprezentant Finlandii, olimpijczyk.

Jego ojciec Jarmo (ur. 1951) był, a brat Marko (ur. 1972) nadal jest hokeistą.

Kariera 

Wychowanek klubu TPS. W drafcie NHL z 1995 został wybrany przez San Jose Sharks. W tym klubie występował przez trzy sezony. Od 2003 zawodnik Calgary Flames. W październiku 2007 przedłużył kontrakt o sześć lat. W czerwcu 2013 zapowiedział zakończenie kariery zawodniczej. We wrześniu 2013 zakończył karierę.

Uczestniczył w turniejach Mistrzostw Świata w 1999, 2001, Pucharu Świata 2004 oraz na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010.

W trakcie kariery określany pseudonimem Kipper.

Został asystentem ekipy Finlandii juniorów w turnieju mistrzostw świata juniorów do lat 20 edycji 2015.

Od sezonu 2007/2009 do 2015/2016 był współwłaścicielem klubu TPS.

Sukcesy 

 Reprezentacyjne
  Srebrny medal mistrzostw świata: 1999, 2001
  Srebrny medal Pucharu Świata: 2004
  Brązowy medal zimowych igrzysk olimpijskich: 2010

 Klubowe
  Złoty medal mistrzostw Finlandii: 1995, 1999 z TPS
  Srebrny medal mistrzostw Finlandii: 1996 z TPS
 Mistrz Dywizji NHL: 2002 z San Jose Sharks, 2006 z Calgary Flames
 Mistrz Konferencji NHL: 2004 z Calgary Flames

 Indywidualne
 SM-liiga 1998/1999:
 Skład gwiazd
 Trofeum Urpo Ylönena - najlepszy bramkarz sezonu
 Trofeum Jariego Kurri - najlepszy zawodnik w fazie play-off
 NHL (2003/2004):
 Pierwsze miejsce w klasyfikacji skuteczności interrwencji: 93,3%
 NHL (2005/2006):
 William M. Jennings Trophy
 Trofeum Vezina
 Pierwszy skład gwiazd
 NHL (2010/2011):
 Czwarte miejsce w klasyfikacji zwycięstw meczowych wśród bramkarzy w sezonie zasadniczym: 37

Statystyki

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Miikka Kiprusoff – profil na stronie NHL

Fińscy działacze hokeja na lodzie
Fińscy hokeiści
Fińscy medaliści olimpijscy
Hokeiści Turun Palloseura
Hokeiści AIK Ishockey
Hokeiści Timrå IK
Hokeiści San Jose Sharks
Hokeiści Calgary Flames
Ludzie urodzeni w Turku (Finlandia)
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1976